Суперкубок Франції з футболу 2014 — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2014 між чемпіоном Франції  та володарем кубка Франції «Генгамом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Official website  
 Матч на soccerway 

2014
Франція
2014 у французькому спорті